Коррадо Барадзутти (; род. 19 декабря 1953, Удине) — итальянский профессиональный теннисист и теннисный тренер, бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель 6 турниров Гран-при и WCT в одиночном и парном разряде, победитель Открытого чемпионата Франции среди юношей, обладатель Кубка Дэвиса (1976) в составе сборной Италии. Капитан сборных Италии в Кубке Дэвиса и в Кубке Федерации, четырежды выигрывавший Кубок Федерации с женской сборной.

Биография 
Коррадо Барадзутти родился в Удине (северо-восток Италии) в семье шофёра грузовика. Когда ему было семь лет, семья перебралась в Алессандрию на северо-западе страны. Там Коррадо начал учиться играть в теннис; его первым тренером стал Джузеппе Корнара, больше известный как футбольный тренер. Барадзутти последовательно выиграл юношеские чемпионаты Италии в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет и в 1971 году стал победителем престижного международного юношеского турнира Orange Bowl в США. В финале итальянец переиграл Витаса Герулайтиса. В том же году Барадзутти выиграл Открытый чемпионат Франции среди юношей.

С 1972 года Барадзутти представлял сборную Италии в Кубке Дэвиса, зарекомендовав себя как упорный боец (он получил прозвище «Маленький солдат»). Внутри Италии он соревновался за лидерство с Адриано Панаттой, но в составе сборной они наладили успешное сотрудничество, в 1976 году завоевав Кубок Дэвиса после победы в финале над сборной Чили; победу над Хайме Фильолем в рамках этого матча Барадзутти позже называл самой важной в своей карьере. В следующие четыре года итальянская сборная с участием Барадзутти ещё трижды играла в финале Кубка Дэвиса и дважды — в финале второго международного мужского командного турнира — Кубка наций, но больше ни одного титула не завоевала.

На индивидуальном уровне Барадзутти выходил в финалы турниров профессиональных туров Гран-при и WCT с 1974 года (парный разряд, одиночный — с 1975 года) и завоевал свой первый титул в 1976 году в Ницце. Лучших результатов в карьере он достиг в 1977 и первой половине 1978 года, выиграв три турнира в одиночном разряде, а также став полуфиналистом Открытого чемпионата США 1977 года и Открытого чемпионата Франции 1978 года. В первом случае Барадзутти обыграл двух соперников из первой десятки рейтинга ATP — Илие Настасе и Брайана Готтфрида, — прежде чем уступить второй ракетке мира Джимми Коннорсу. Хотя американец победил в трёх сетах, матч был отмечен скандальной выходкой Коннорса: когда Барадзутти начал оспаривать засчитанный сопернику мяч, показывая на отметину за пределами корта, американец перебежал на его сторону и затёр отметину ногой прежде, чем судья матча успел её рассмотреть. В полуфинале Открытого чемпионата Франции на пути итальянца стал возглавлявший мировой рейтинг Бьорн Борг. Матч окончился разгромом — швед отдал Барадзутти только один гейм в трёх сетах (доведя число сетов, выигранных всухую в течение этого турнира, до шести). После двух полуфиналов турниров Большого шлема, сыгранных Барадзутти в 1977 и 1978 году, ни один итальянец не проходил так далеко в мужском одиночном разряде в следующие три десятилетия. В итоге Барадзутти и сам вошёл в число десяти сильнейших теннисистов мира, в августе 1978 года достигнув в рейтинге 7-го места, и сыграл в этом сезоне в итоговых турнирах обоих профессиональных туров — WCT в мае и Гран-при в конце года.

Свой последний индивидуальный титул Барадзутти завоевал в 1980 году в Каире. Он продолжал выступать до 1984 года, в дальнейшем занявшись тренерской работой. С 2002 года он занимал пост капитана обеих итальянских кубковых сборных — мужской в Кубке Дэвиса и женской в Кубке Федерации. Под его руководством итальянки завоёвывали Кубок Федерации четыре раза — в 2006, 2009, 2010 и 2013 годах. Основу состава в этот период составляли Франческа Скьявоне, Роберта Винчи, Сара Эррани и Флавия Пеннетта, но Барадзутти задействовал в победных финалах также Мару Сантанджело и Карин Кнапп. Работа Барадзутти с женской командой Италии завершилась в 2016 году, когда, оставшись без основных звёзд, она выбыла во II Мировую группу. Барадзутти также работал индивидуально с отдельными игроками — так, в период его сотрудничества со Скьявоне она выиграла Открытый чемпионат Франции, став первой итальянкой, победившей в турнире Большого шлема. Другим игроком, которого Барадзутти тренировал индивидуально, был Фабио Фоньини.

Коррадо Барадзутти женат; от жены Барбары у него двое дочерей — Джованна и Алессандра. В 2015 году, когда была открыта Аллея спортивной славы Италии, Барадзутти стал одним из четырёх теннисистов, удостоенных своей плиты (остальные трое — Панатта, Леа Периколи и Никола Пьетранджели).

Место в рейтинге ATP в конце сезона

Финалы турниров за карьеру

Одиночный разряд (5-8)

Мужской парный разряд (1-5)

Кубок Дэвиса и Кубок наций (1-5)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии
Обладатели Кубка Дэвиса
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди юношей
Теннисные тренеры Италии